Notte bianca – iniziativa consistente nell'organizzazione di vari eventi culturali o d'intrattenimento, che si svolgono nell'arco di una nottata
 Notte bianca (The Doctor Takes a Wife) – film del 1940 diretto Alexander Hall 
 Notte bianca (Nuit blanche) – film del 2011 diretto Frédéric Jardin